KCI steht für:
 Kinetic Concepts, US-amerikanisches Medizingeräte-Unternehmen
 Kyoto Costume Institute, japanische Stiftung zur Erforschung der Kleidungs- und Accessoirkultur

kCi steht für:
 Kilocurie, entsprechend 1000 Curie (Einheit), veraltete Einheit der Aktivität eines radioaktiven Stoffs

kci steht für:
 Kamantan (ISO-639-3-Code), eine der Plateau-Sprachen

Abkürzung